Opatrný ist der Familienname folgender Personen:

 Aleš Opatrný (* 1944), tschechischer Theologe
 Josef Opatrný (* 1945), tschechischer Historiker